Karin Schubert (1944-) est une actrice allemande.
  (1944-) est une femme politique allemande.                                                                                                                                                               
 Karin Schubert (1967-) est une présentatrice de télévision allemande.